Агапова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Агапова, Анна Александровна (род. 1966) — российская актриса театра, театральный педагог.
 Агапова, Елизавета Семёновна (1864—не ранее 1935) — железнодорожная работница, Герой Труда.
 Агапова, Ирина Анатольевна (род. 1975) — русский писатель и драматург, художник, фотомодель.
 Агапова, Лариса Александровна (Пелешенко; род. 1964) — советская и российская легкоатлетка.
 Агапова, Нина Фёдоровна (1926—2021) — советская и российская актриса.
 Агапова, Прасковья Петровна (1917—2000) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Агапова, Тамара Степановна (1939—2018) — советская и российская актриса оперы и оперетты.